Algarrobo – comune del Cile nella Provincia di Valparaíso
 Algarrobo – comune della Colombia nel Dipartimento di Huila
 Algarrobo – comune della Spagna nella Provincia di Malaga